Того року турнір проводився вперше.

Симона Халеп виграла титул, у фіналі перемігши Роберту Вінчі з рахунком 6–1, 6–3.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливі лузери 
  '''Інді де Вроме

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

BRD Bucharest Open, одиночний розряд
2014